Tramontano er navnet på en italiensk højadelig uradelsslægt, der har sine rødder tilbage i 1400-tallet.

Slægtsnavnet Tramontano stammer fra det latinske ord transmontanum, der direkte oversat betyder "over bjergene".

Slægtens historie
Giovanni Carlo Tramontano af Matera blev den 1. oktober 1497 tildelt byen Matera i den syditalienske region Basilicata som sit grevskab af den daværende konge i Napoli, Ferdinand II af Aragonien. Baronen fik titlen Greve af Matera og opførte den historisk kendte middelalderborg Castello Tramontano ("Tramontano-slottet"). Den 29. december 1514 blev han snigmyrdet af det oprørske folk i Matera.

I årene 1694-1802 regerede Tramontano-slægten også som lensmænd over byen Santa Croce del Sannio i den syditalienske region Kampanien.

Adelsslægter fra Italien